Высшие гетероциклы — органические циклические соединения, которые состоят из нескольких гетероциклов (обычно пиррольных). Наиболее известным высшим гетероциклом является порфин.

Физические свойства 

Высшие гетероциклы — окрашенные кристаллические вещества, обычно с высокой температурой плавления (например у фталоцианина меди температура сублимации равна ~ 500 °C). Они плохо растворяются в воде и большинстве органических растворителей.

Методы синтеза 

Высшие гетероциклы могут быть получены из низших гетероциклов (синтез порфина из пиррола) или специфическими методами (фталоцианины из динитрила фталевой кислоты).

Химические свойства 

Высшие гетероциклы в основном слабо химически активны (восстановление порфина до пиррола происходит в присутствии йодоводорода), но отличаются склонностью к образованию хелатных комплексов с переходными металлами.

Биологическая роль 

Порфиновая структура входит в состав таких биологически важных соединений как хлорофилл и гемоглобин.

Наиболее известные представители 

 Порфирины
 Коррин
 Хлорофилл
 Витамин В12 (Цианокобаламин)
 Тетразапорфин
 Фталоцианины

См. также 
 Краунэфиры
 Гемоглобин
 Каталаза
 Пероксидаза

Литература 
 З.Гауптман, Ю.Грефе, Х.Ремане «Органическая химия», М., «Химия», 1979, стр. 610—615

Высшие гетероциклы
Списки химических соединений